Polsat Box ist eine polnische Pay-TV-Plattform der polnischen Grupa Polsat Plus, das vom Medien- und Telekommunikationsunternehmen Cyfrowy Polsat SA betrieben wird. Es hat seinen Sitz in Warschau, Polen. Die Plattform startete am 5. Dezember 1999. Trotz mehrerer Konkurrenten konnte sie sich über viele Jahre als größte Pay-TV-Plattform Polens behaupten. Daneben existiert auch das kostenpflichtige Internet-Streamingangebot Polsat Box Go.

War die Plattform anfangs ein reines Satellitenangebot, wurde es im Laufe der Zeit auch durch ein Internetangebot per IPTV ergänzt. Es werden verschiedene Pakete angeboten. Mittlerweile kann man mit dem Paket L bis zu 131 Kanäle empfangen (Stand 2022).

Geschichte 
Die Plattform startete 1999 als Polsat 2 Cyfrowy. Von 2002 bis 2003 hieß diese dann Polsat Cyfrowy, bis es 2003 zur Umbenennung in Cyfrowy Polsat kam. Anfangs bestand das Angebot der Plattform aus den zehn polnischsprachigen Fernsehsendern Polsat, Polsat 2, TVP1, TVP2, Formuła 1, Dla Ciebie, Komedia, Smyk, ATV Relaks und Info Dokument.

2015 war Cyfrowy Polsat mit über 4,5 Millionen Abonnenten die größte Pay-TV-Plattform in Polen sowie die fünftgrößte in Europa. Die Aktie des Unternehmens wurde an der Warschauer Wertpapierbörse gehandelt und wurde in deren Leitindex WIG 20 gelistet.

Am 30. August 2021 wurde die Pay-TV-Plattform in Polsat Box umbenannt, der Name des Betreibers blieb erhalten. Dies geschah im Rahmen eines umfassenden Rebrandings der Marken der Grupa Polsat Plus.

Polsat Box sendet digital über den Satelliten Hot Bird auf der Orbitposition 13° Ost.

Weblinks 
 Website der Plattform

Einzelnachweise 

Unternehmen (Polen)
Fernsehen (Polen)
Pay-TV
Unternehmen (Warschau)
Unternehmen im WIG 20